Zhangde kan syfta på följande platser:

Kina 

 Anyang (prefekturhuvudort i Kina), Henan, Anyang Shi, 
 Zhangde (socken i Kina), Henan, 

Robotskapade Kinaförgreningar